Fuhlendorf peut faire référence à :
 Fuhlendorf, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Fuhlendorf, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.